The Essential Emerson, Lake & Palmer — збірка англійської групи Emerson, Lake & Palmer, яка була випущена 30 січня 2007 року.

Композиції 
 The Barbarian - 4:28
 Take a Pebble - 12:29
 Knife Edge - 5:03
 Tank - 6:47
 Lucky Man - 4:36
 Tarkus - 20:39
 Bitches Crystal - 3:55
 Nutrocker - 3:56
 From The Beginning - 4:13
 Hoedown - 3:43
 Trilogy - 8:54
 The Endless Enigma, Part One - 6:41
 Fugue - 1:56
 The Endless Enigma, Part Two - 2:00
 Jerusalem - 2:44
 Toccata - 7:21
 Still... You Turn Me On - 2:51
 Karn Evil 9 (1st Impression Part 1) - 8:35
 Karn Evil 9 (1st Impression Part 2) - 4:49
 Jeremy Bender/The Sheriff (Medley) - 5:02
 I Believe in Father Christmas - 3:32
 C'est La Vie - 4:17
 Fanfare For the Common Man - 5:40
 Honky Tonk Train Blues - 3:12
 Canario - 3:59
 Peter Gunn - 3:38
 Black Moon - 6:58
 Paper Blood - 4:27

Учасники запису 
 Кіт Емерсон — орган, синтезатор, фортепіано, челеста, клавішні, орган Гаммонда, синтезатор Муґа
 Ґреґ Лейк — акустична гітара, бас-гітара, електрогітара, вокал
 Карл Палмер — перкусія, ударні

Джерела 
 The Essential Emerson, Lake & Palmer  allmusic
 The Essential Emerson, Lake & Palmer last.fm

Альбоми Emerson, Lake & Palmer